CCISD puede referirse:
 Distrito Escolar Independiente de Copperas Cove (Copperas Cove Independent School District)
 Distrito Escolar Independiente de Corpus Christi (Corpus Christi Independent School District)
 Distrito Escolar Independiente de Clear Creek (Clear Creek Independent School District)